В отборочную группу 2 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Румыния, Дания, Норвегия, Босния и Герцеговина и Люксембург. Матчи проходили с 7 сентября 2002 года по 11 октября 2003 года.

Победитель группы, Дания, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2004. Норвегия и Румыния набрали одинаковое количество очков, однако второе место было отдано скандинавской сборной за счёт лучших показателей в очных встречах. Норвегия получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица 

 Правила распределения мест

Матчи

Бомбардиры 
5 мячей
  Йон-Даль Томассон

4 мяча
  Йонел Ганя
  Адриан Муту

3 мяча
  Сергей Барбарез
  Космин Контра

2 мяча
  Элвир Болич
  Томас Гравесен
  Деннис Роммедаль
  Йон Арне Риисе
  Уле-Гуннар Сульшер
  Виорел Молдован
  Доринел Мунтяну
  Даниэл Панку

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2004
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году